Березины:
 Березины — дворянский род.

Населённые пункты 
Россия
 Березины — деревня в Арбажском районе Кировской области.
 Березины — деревня в Оричевском районе Кировской области.
 Березины — одно из названий деревни Березник в Орловском районе Кировской области (упразднена 24.6.2004).
Украина
 Березины () — село в Радивиловском районе Ровненской области.